Ahead of Their Time — музичний альбом Френка Заппи. Виданий року лейблом Barking Pumpkin Records. Загальна тривалість композицій становить 67 хв : 39 s.

Список пісень 

 Prologue — 3:07
 Progress? — 4:44
 Like It or Not — 2:21
 The Jimmy Carl Black Philosophy Lesson  — 2:01
 Holding The Group Back — 2:00
 Holiday in Berlin — 0:56
 The Rejected Mexican Pope Leaves the Stage — 2:55
 Undaunted, the Band Plays On — 4:34
 Agency Man — 3:17
 Epilogue — 1:52
 King Kong — 8:13
 Help, I'm a Rock — 1:38
 Transylvania Boogie — 3:07
 Pound for a Brown — 6:50
 Sleeping in a Jar — 2:24
 Let's Make the Water Turn Black — 1:51
 Harry, You're a Beast — 0:53
 The Orange County Lumber Truck (Part I) — 0:46
 Oh No — 3:22
 The Orange County Lumber Truck (Part II) — 10:36

Посилання 

Альбоми The Mothers of Invention
Альбоми Френка Заппи
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми